Фаниполь:

 Фаниполь — город в Дзержинском районе Минской области Республики Беларусь.
 Фаниполь — железнодорожная станция, расположенная в одноимённом городе Дзержинского района Минской области.